Akronim SDE może odnosić się do:

 System dozoru elektronicznego (SDE)
 SDE – ang. Spatial Database Engine (ArcSDE)
 SDE – kod IATA portu lotniczego Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés w Santiago del Estero w Argentynie
 SDE – Partia Socjaldemokratyczna w Estonii, est. Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 S.D.E. – albumem amerykańskiego rapera Cam'ron a